Ukleti Holandez, legenda o ukletom brodu
 Ukleti Holandez, opera Richarda Wagnera